Говорка может означать:
 Говорка — пиджин на основе русской лексики, применяющийся на Таймыре.
 Говорка, Вацлав — чехословацкий футболист.
 Говорка, Карел (1914—1941) — чехословацкий деятель Движения Сопротивления, парашютист.